Канали:

 Канали, Никола (1874—1961) — итальянский куриальный кардинал и ватиканский сановник.
 Канали, Саверио (1695—1773) — итальянский куриальный кардинал.
 Канали, Франческо (1764—1835) — итальянский куриальный кардинал.
 Канали 1 — муниципальное радио Греции